La English Premiership 2009-10 fu il 23º campionato inglese di rugby a 15 di prima divisione.
Chiamato, per esigenze di sponsorizzazione, Guinness Premiership, si tenne tra il 4 settembre 2009 e il 29 maggio 2010.

La finale, tenutasi allo stadio londinese di Twickenham, vide il  aggiudicarsi il suo nono titolo di campione d'Inghilterra battendo 33-27 i .

Stagione precedente 
I Leicester Tigers vinsero il campionato 2008-2009, sconfiggendo prima il Bath 24–10 nelle semifinali e dopo i London Irish 10–9 nella finale di Twickenham.

Bristol venne retrocessa, e fu rimpiazzata dai , subito risaliti dopo un anno in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Classifica

Playoff

Semifinali

Finale

Note

Altri progetti